Ana Vidović (gitaristica)
Ana Vidović (pjesnikinja)